GNF 1 (1956/1957) był 1. sezonem najwyższej piłkarskiej klasy rozgrywkowej w Maroku. Pierwszym mistrzem została drużyna Wydad Casablanca.

System punktacji 
 Zwycięstwo: 3 pkt
 Remis: 2 pkt
 Porażka: 1 pkt

Tabela końcowa

Awans do I ligi 
 Rachad Méknès
 US Safi
 ASM
 ASTF Meknès

Najwyższe wyniki w sezonie 
 QUA   2-11 RAC
 WYC  7-1  QUA
 KAW 7-1  MAG
 MOU  6-0  RCA

Zobacz też 
 GNF 1

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Maroku
1956 w piłce nożnej
1957 w piłce nożnej
1956 w Afryce
1957 w Afryce